Franciaország
Sérignac, település Lot megyében
Sérignac, település Tarn-et-Garonne megyében